Tschermoschnoi () ist der Name russischer Orte:

 Tschermoschnoi (Fatesch), Siedlung im Rajon Fatesch, Oblast Kursk
 Tschermoschnoi (Prjamizyno), Weiler im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk